Yvan Bourgis (Monistrol-sur-Loire, 24 de setembro de 1979) é um futebolista profissional francês. Defensor, milita no Stade Brestois 29.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da França
Futebolistas do Stade Brestois 29
Futebolistas do Clermont Foot 63